Herrarnas -60 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 14 augusti 2004 i Aten i mässhallen Ano Liosia Olympic Hall.

Medaljörer

Resultat

First round
Eftersom det fanns fler än 32 tävlande, så hölls en inledande omgång för att eliminera så att antalet tävlande blev 32.
  besegrade

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Yahoo! Sports Aten 2004, resultat

Judo vid olympiska sommarspelen 2004